

Cinema
 Vampires  – film del 1986 diretto da Len Anthony
 Vampires  – film del 1998 diretto da John Carpenter
 Vampires  – film del 2010 diretto da Vincent Lannoo

Letteratura
 Vampiri (Vampire$) – romanzo di John Steakley del 1991

Musica
 Vampires  – canzone dei Godsmack del 2000
 Vampires  – canzone dei Dukes del 2009

Pagine correlate
Vampire
Vampyres